Salvaterra (Italië), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Casalgrande
 Salvaterra (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará